Hipòloc d'Atenes, polític atenenc
 Hipòloc de Tessàlia, militar grec
 Hipòloc de Larissa, militar grec
 Hipòloc (metge), mític metge grec
 Hipòloc de Cos, metge grec
 Hipòloc (fill de Bel·lerofont), heroi grec d'origen lici, fill de Bel·lerofont i de Filònoe i pare de Glaucos